El término Larrabee puede referirse a:

 Larrabee, ciudad del estado de Iowa
 Larrabee, ciudad del estado de Wisconsin
 Larrabee, GPU de Intel